Robert Wilson puede hacer referencia a:

Robert Wilson, novelista británico.
Robert Woodrow Wilson, físico estadounidense.
Robert Wilson (director), director de teatro estadounidense.
Robert Wilson Gibbes, naturalista estadounidense.
Robert Anton Wilson, novelista estadounidense.
Robert A. Wilson, filósofo canadiense.
Robert Charles Wilson, autor de ciencia ficción canadiense.
Robert Brian Wilson, actor estadounidense.
Robert E. "Bobby" Wilson, baloncestista estadounidense.
Bobby Wilson, piloto estadounidense.
Robert Louis "Bobby" Wilson, jugador de béisbol estadounidense.
Robert Keith "Bobby" Wilson, tenista inglés.
Robert "Bob" Wilson jr., baloncestista estadounidense
Robert B. Wilson, economista estadounidense, profesor de la Universidad de Stanford.
Robert Wilson, futbolista escocés.
Robert Wilson, militar británico, (1777-1849).